A Gáspár bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző, kincstárnok. 


Rokon nevek
 Gazsó: a Gáspár régi magyar önállósult beceneve.

Gyakorisága
Az 1990-es években a Gáspár igen ritka, a Gazsó szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
Gáspár, Gazsó
 január 5. 
 január 6. 
 augusztus 27. 
 december 28. 
 december 29.

Híres Gáspárok, Gazsók
 Gáspár bölcs király, a bibliai, pontosabban a keresztény hagyomány szerinti napkeleti bölcsek, illetve három királyok egyike
 Ampringen János Gáspár, Magyarország kormányzója
 Biai Gáspár költő
 Bakos Gáspár csillagász, fizikus
 Beniczky Gáspár magántitkár
 Bernát Gáspár ügyvéd
 Biai Gáspár lelkész, költő
 Biesman Gáspár jezsuita pap
 Bojthi Gáspár tanár
 Bolyai Gáspár, Bolyai Farkas atyja, Bolyai János nagyapja
 Chotiborszky Gáspár pap
 Cramer Gáspár jogász
 Galgóczy Gáspár színész
 Heltai Gáspár, író, nyomdász, prédikátor
 Károli Gáspár lelkész
 Kornis Gáspár marosszéki főkapitány
 Monge, Gaspard francia matematikus

 Nagy Gáspár költő
 Noszlopy Gáspár honvéd őrnagy, kormánybiztos, az 1848–49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja
 Casparus Olevianus német hittudós, a heidelbergi káté egyik szerzője
 Caspar Peucer német tudós
 Caspar Ett német orgonista, zeneszerző
 Tamás Gáspár Miklós, filozófus
 Gaspar van Weerbeke flamand zeneszerző
 Orbán Gáspár (Orbán Viktor miniszterelnök fia)

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (G)
Férfikeresztnevek (G)
Perzsa eredetű magyar férfikeresztnevek
Vitatott eredetű magyar férfikeresztnevek